Estádio Municipal Menandro Menahim, apelidado de Menandrão, é um estádio de futebol localizado no município de Jaguaquara e possui capacidade para quatro mil espectadores.

Além de jogos de futebol, abriga eventos variados. É utilizado principalmente na disputa do campeonato municipal de futebol. Em 2006 passou por uma reforma e foi reinaugurado.

Menandro Menahim
Jaguaquara